Institut für Theologie ist Namensbestandteil folgender Institute:

 Institut für Christkatholische Theologie
 Institut für Evangelische Theologie an der Freien Universität Berlin
 Institut für Theologie und Frieden
 St. Paul Institut für Theologie und Philosophie
 Thomas von Aquin-Institut für Philosophie, Theologie und Geschichte

Siehe auch:

 Institut Technik-Theologie-Naturwissenschaften